Die French Open 2017 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. Oktober 2017 im Stade Pierre de Coubertin in Paris statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Viktor Axelsen (zurückgezogen)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Lin Dan (zurückgezogen)
  Shi Yuqi (Viertelfinale)
  Chou Tien-Chen (1. Runde)
  Chen Long (2. Runde)
  Lee Chong Wei (1. Runde)
  Srikanth Kidambi (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-Ying (Champion)
  P. V. Sindhu (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Carolina Marín (2. Runde)
  Akane Yamaguchi (Finale)
  Sun Yu (zurückgezogen)
  He Bingjiao (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Liu Cheng / Zhang Nan (Halbfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (2. Runde)
  Lee Jhe-Huei / Lee Yang (Champion)
  Chen Hung-Ling / Wang Chi-Lin (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (zurückgezogen)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (2. Runde)
  Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Viertelfinale)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (2. Runde)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)
  Seo Seung-jae / Kim Ha-na (2. Runde)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Paris